Die A Grupa 1984/85 war die 61. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 11. August 1984 und endete am 15. Juni 1985.

Meister wurde Lewski-Spartak Sofia.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Abstieg wurde neu geregelt. Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt ab und wurden durch die beiden Gewinner der Nord- und Südgruppe der B Grupa ersetzt.

Für ein 0:0 gab es keine Punkte.

Saisonverlauf 
Lewski-Spartak Sofia übernahm am 11. Spieltag nach dem 5:0-Sieg beim bisherigen Spitzenreiter Lokomotive Sofia die Tabellenführung. Den ersten Platz verteidigten sie bis zum Saisonende und hatte am Schluss fünf Punkte Vorsprung vor ZSKA Sofia.

Vier Tage nach dem letzten Spieltag fand das Pokalfinale zwischen Lewski-Spartak und ZSKA statt. Das Spiel war geprägt von vielen fragwürdigen Entscheidungen, zahlreichen brutalen Fouls, einige roten Karten, sowie eines Angriffs auf den Schiedsrichter. Dies führte auch zu Konfrontationen auf der Tribüne. Auf Anordnung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Bulgariens wurden beide Klubs aus der A Grupa verbannt und aufgelöst. Einige Spieler erhielten eine Sperre von drei bis zwölf Monate, sechs Spieler wurden lebenslang gesperrt. Ein Jahr später wurde die Entscheidung aufgehoben und die Spieler setzten ihre Karriere fort.

Die Spiele von Lewski-Spartak und ZSKA vom 30. Spieltag wurden mit einer 0:3-Niederlage für beide Vereine gewertet. Dies half vor allem Dunaw Russe, die dadurch den Abstieg entkamen. Der Meistertitel wurde Lewski-Spartak aberkannt und durfte, wie auch der Zweite ZSKA nicht im Europapokal antreten. Für den Europapokal der Pokalsieger wurde kein Verein gemeldet. Der Meistertitel wurde dem Drittplatzierten Trakia Plowdiw zugesprochen, der dann auch Bulgarien im Landesmeistercup vertrat. Der Vierte und Fünfte spielte im UEFA-Pokal.

Schließlich wurden die meisten Sanktionen aufgehoben und die beiden Klubs konnten wieder an der Meisterschaft im folgenden Jahr teilnehmen, allerdings unter anderen Namen. Lewski-Spartak wurde in Sredez umbenannt und Lewski-Spartak in Witoscha. 1990 erhielt Lewski-Spartak Sofia den Meistertitel zurück, ZSKA Sofia den Pokalsieg.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 
Ab dieser Saison keine Punkte beim 0:0.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1984
Fußballsaison 1984/85